Příjmení Diviš je odvozeno od mužského jména Diviš a nosí jej více významných osobností:

 Alén Diviš (1900–1956) – surrealistický malíř
 Bára Divišová (* 1984) – česká TV reportérka a moderátorka
 Eduard Diviš (1915–1975) – český a československý politik KSČ, poslanec ČNR a FS za normalizace
 Ivan Diviš (1924–1999) – český básník
 Jakub Diviš (* 1986) – fotbalista
 Jan Vincenc Diviš (1848–1923) – český cukrovarník, vynálezce, starosta města Přelouče a spisovatel
 Jan Diviš (1862–1934) – český generál, vrchní velitel Československé armády
 Jan Diviš  (1928–2000)  – český historik umění a muzejník
 Jaroslav Diviš (* 1986) – český fotbalista
 Jiří Diviš (rozcestník) – více osob
 Josef Diviš (1930–2006) – český architekt, scénograf a výtvarník
 Karel Diviš (* 1976) – český podnikatel, kandidát na prezidenta
 Patrick Diviš (* 1973) – český novinář a producent
 Petra Divišová (* 1984) – česká fotbalistka
 Prokop Diviš (1698–1765) – kněz a vynálezce hromosvodu
 Reinhard Divis (* 1975) – rakouský lední hokejista
 Stanislav Diviš (* 1953) – český malíř a zpěvák
 Václav Diviš (1892–1962) – legionář, důstojník československé armády a odbojář

Podobná příjmení 
 Divíšek

Česká příjmení